Niemcy
 Stephanskirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Stephanskirchen – dzielnica gminy targowej Bad Endorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Zobacz też 
 Stefanskirchen
 Stephanskirche